Зверино — многозначный топоним:
 Зверино — озеро в Пустошкинском районе Псковской области России
 Зверино — село в Врачанской области Болгарии